Cafú oder Cafu ist der Familienname folgender Personen:

 Cafu (Marcos Evangelista de Moraes; * 1970), brasilianischer Fußballspieler 
 Cafú (Fußballspieler, 1972) (Luciano Barbosa de Jesús; * 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Cafú (Fußballspieler, 1977) (Arlindo Gomez Semedo; * 1977), kap-verdischer Fußballspieler
 Cafú (Fußballspieler, 1993) (Carlos Miguel Ribeiro Dias; * 1993), portugiesischer Fußballspieler